Radanović ist der Familienname folgender Personen:
 Dejana Radanović (* 1996), serbische Tennisspielerin
 Ljubomir Radanović (* 1960), jugoslawischer Fußballspieler
 Miloš Radanović (* 1980), montenegrinischer Fußballtorhüter
 Željka Radanović (* 1989), montenegrinische Fußballspielerin